Según el contexto, Estructura de control puede referirse a:

Estructura de control (computación)
Estructura de control de niveles de agua en una obra hidráulica, como: 
Vertedero;
Sifón de seguridad;
Estructura de control de sobrepresión en centrales hidroeléctricas o estaciones de bombeo.